Флаг муниципального образования Дмитровского городского округа Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначально данный флаг был утверждён 7 февраля 2007 года решением Совета депутатов городского поселения Дмитров № 20/10 флагом городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2879.

Законом Московской области от 3 мая 2018 года № 1/2018-ОЗ, 19 мая 2018 года все муниципальные образования Дмитровского муниципального района были преобразованы в Дмитровский городской округ.

Решением Совета депутатов Дмитровского городского округа от 24 августа 2018 года № 503/61 флаг городского поселения Дмитров был утверждён флагом Дмитровского городского округа.

Описание 
Описание флага, утверждённое 7 февраля 2007 года, гласило:

«Флаг представляет собой прямоугольное белое полотно отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение четырёх жёлтых с малиновой подбивкой княжеских корон, в окружении стилизованных чёрных горностаевых хвостов».

Описание флага, утверждённое 24 августа 2018 года, гласит:

«Прямоугольное двухстороннее белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба Дмитровского городского округа, выполненные чёрным, пурпурным и жёлтым цветом».

Геральдическое описание герба Дмитровского городского округа гласит:

«В горностаевом поле четыре (две и две) золотые княжеские короны, подбитые пурпуром».

Обоснование символики 
Флаг создан с учётом герба городского округа, который, разработан на основе исторического герба уездного города Дмитрова, Высочайше утверждённого а, описание которого гласит:

.

Дмитровская земля имеет древнюю, богатую историю. Город Дмитров, один из древнейших городов Подмосковья, был основан в 1154 году Юрием Долгоруким. В XIV—XVI веках Дмитровская земля была самостоятельным княжеством, игравшим видную роль в политической жизни страны.

Четыре короны символизируют княжеский съезд (Даниила Александровича Московского, Иоанна Дмитриевича Переяславского, Андрея Александровича Владимирского и Михаила Ярославича Тверского) для предотвращения междоусобицы в 1301 году в Дмитрове.

Горностаевый мех — символ власти, благородства и достоинства подчёркивает многочисленные заслуги дмитровцев, вносящих свой вклад в развитие нашей Родины на протяжении многих столетий.

Применённые во флаге цвета символизируют:

пурпурный цвет (пурпур) — символ славы, высшей власти, благородства помыслов;

чёрный цвет — символ скромности, мудрости, вечности бытия;

белый цвет (серебро) — символ чистоты, искренности, совершенства, мира и взаимопонимания;

жёлтый цвет (золото) — символ богатства, силы, стабильности, уважения и интеллекта.

См. также 
 Герб Дмитрова
 Флаг Дмитровского муниципального района

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением корон